

Cinema 
 Falling – film del 2011 diretto da Hans Herbots
 Falling – film per la televisione del 2005 diretto da Tristram Powell
 Falling – film del 2008 diretto da Richard Dutcher
 Falling – film del 2019 diretto da Ali Askari
 Falling - Storia di un padre – film del 2020 diretto da Viggo Mortensen

Musica 
 Falling – singolo degli Staind del 2005
 Falling – singolo di Brooke Hogan del 2009
 Falling – singolo di Trevor Daniel del 2018
 Falling – singolo di Harry Styles del 2020